Юзеев () — фамилия. Известные носители:

 Юзеев, Ильдар Гафурович (1933—2004) — татарский поэт и драматург.
 Юзеев, Салават Илдарович (род. 1960) — российский писатель, кинорежиссёр.